Azadegan League (1993/1994) był 9. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 14 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna PAS Teheran. Nowym mistrz Iranu została drużyna Saipa Karadż. Tytuł króla strzelców zdobył Abbas Simakani, który w barwach klubu Zob Ahan Isfahan strzelił 17 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
1993 w Iranie
1994 w Iranie